Ліга I 2010—2011 — 93-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобув Оцелул.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуби Тімішоара та Глорія були позбавлені ліцензії на участь у Лізі I в сезоні 2011-12 через накопичені борги та були понижені до Ліги II.
2. Клуб Стяуа взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Румунії 2010—2011.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

2010—2011
Румунія
Румунія
2010 у румунському спорті
2011 у румунському спорті